

Astronomia
 3913 Chemin – asteroide della fascia principale

Geografia
 Chemin (Giura) – comune francese situato nel dipartimento del Giura nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Le Chemin (Marna) – comune francese situato nel dipartimento della Marna nella regione del Grande Est